Алун () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бошород.
 Алун () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Буніла.